Жуан-Піреш (, «Жуан Піреш») — португальська власна назва.

Топоніми

Алдейя-де-Жуан-Піреш — парафія.